Levetzau ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Philip von Levetzau (1744–1817), deutsch-dänischer Verwaltungsjurist und Diplomat
 Frederik Raben-Levetzau (1850–1933), dänischer Diplomat und Außenminister
 Joachim Godsche von Levetzau (1782–1859), dänischer Diplomat und Hofbeamter
 Theodosius Levetzau (1742–1817), dänischer Stiftsamtmann des Bistums Ribe und Landdrost der Herrschaft Pinneberg
 Wilhelm von Levetzau (1820–1888), letzter dänischer Amtmann der herzoglichen Ämter Trittau, Tremsbüttel und Reinbek

Siehe auch:

 Levetzow